Karora, Karura ou Carora peut désigner :
 Karora, un dieu de la mythologie aborigène ;
 Karora, une ville d'Érythrée ;
 Karura, un district d'Érythrée ;
 un karura, une créature de la mythologie japonaise ;
 Carora, une ville du Venezuela.

Homonymie de toponyme